Le terme massette présente les significations suivantes.
 La massette est un outil de percussion ou de coupe utilisé par les tailleurs de pierre ;
 La massette désigne certaines plantes de la famille des typhacées, et est un nom usuel de la quenouille.